Ce jour-là... (roman, 2018), Ferdinand Farara 
Ce jour-là (nouvelle), nouvelle de Vercors
 Ce jour-là (livre), livre de Willy Ronis
 Ce jour-là (film, 1992), moyen métrage documentaire d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu
 Ce jour-là (film, 2003), film de Raul Ruiz,
 Ce jour-là (collection de livres d'histoire)
 Ce jour-là: au coeur du commando qui a tué Ben Laden
 Ce jour-là : émission diffusée sur France 3